Финале Златног купа Конкакафа 2002. је била фудбалска утакмица за одређивање победника Златног купа Конкакафа 2002. Утакмица је одржана на стадиону Роуз боул у Пасадени, Калифорнија, 2. фебруара 2002. године, а борили су се победници полуфинала, репрезентације Сједињених Држава и Костарике. Ово је било прво финале Златног купа до којег је стигла Костарика, и друго икада од неке централноамеричке нације, први је био 1991. године када је Хондурас стигао до финала. Сједињене Државе су победиле са 2 : 0 головима Џоша Волфа и Џефа Агуса, чиме су оверили своју другу победу у Златном купу.

Пут до финала

Утакмица

Референце

Спољашње везе 
 Official website 

2002